Världsmästerskap 2006 kan avse:

Formel 1-VM 2006
Roadracing-VM 2006
Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2006
Världsmästerskapen i orientering 2006
Världsmästerskapet i fotboll 2006
VM i friidrott inomhus 2006
Världsmästerskapet i bandy för herrar 2006
Världsmästerskapet i bandy för damer 2006
Världsmästerskapet i basket för herrar 2006
Världsmästerskapet i basket för damer 2006
Världsmästerskapen i konståkning 2006
Världsmästerskapen i kortbanesimning 2006
Världsmästerskapen i skidflygning 2006
Världsmästerskapen i skidskytte 2006
Världsmästerskapet i innebandy för herrar 2006
Världsmästerskapet i landhockey för herrar 2006
Världsmästerskapet i landhockey för damer 2006
Världsmästerskapet i volleyboll för herrar 2006
Världsmästerskapet i volleyboll för damer 2006